Институт стратегических исследований — название паравоенных институтов и аналитических центров в различных странах:

 в России
 в Казахстане
 в Англии
 в США
 в Латвии

и т. д.

См. также 
 Институт стратегических и международных исследований Малайзии
 Институт обороны и стратегических исследований (Сингапур)